Nouvelle vague (film), een filmstijl
Nouvelle Vague (band), een Franse popgroep
Nouvelle vague (ep), een ep van de Franse zanger Richard Anthony